Гран-при Нидерландов 2020 года (официально ) — отменённая автогонка, несостоявшийся пятый этап оригинального календаря чемпионата мира Формулы-1 сезона 2020 года, который должен был пройти 3 мая 2020 года на трассе Зандворт в Зандворте, Нидерланды. Это должен был быть 5-й этап сезона 2020 года, 35-й Гран-при Нидерландов в истории — 31-й в рамках чемпионатов Формулы-1 и 35-й на трассе Зандворт.

Влияние пандемии COVID-19 на мировой спорт

Перенос гонки 
Организаторы Формулы-1 и FIA в марте объявили о переносе на неопределённый срок майских этапов чемпионата мира, в их число входил и запланированный на 3 мая Гран-при Нидерландов.

Отмена гонки 
Организаторы не оставляли надежды провести гонку в Зандворте летом, но правительство Нидерландов продлило запрет на проведение крупных событий до 1 сентября, а проводить гонку без зрителей организаторы были не готовы. В итоге было принято официальное решение отменить запланированное возвращение в 2020 году, и все усилия местных промоутеров после этого стали направлены на подготовку к этапу  года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Гран-при
 Официальный сайт трассы Зандворт

Гран-при Нидерландов
Спорт в Нидерландах в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Май 2020 года
Отменённые соревнования по моторным видам спорта
Отменённые соревнования по моторным видам спорта из-за пандемии COVID-19
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19